У сезони 2005/06. Серије А други пут заредом се такмичило 20 тимова. Лига је почела 28. августа 2005, а завршила се 14. маја 2006. Ова сезона ће остати запамћена у историји по скандалу око намештања утакмица. На крају сезоне је откривено да је неколико тимова учествовало у намештању резултата и самим тим нарушило регуларност првенства.

У намештању резултата највише је учествовао Јувентус, па је он највише кажњен (одузета му је титула и додељена Интеру, а такође је кажњен и избацивањем из лиге). Уз Јувентус кажњено је још неколико тимова (Милан, Фиорентина и Лацио).

Завршна табела лиге 
Завршна табела Серије А за сезону 2005/06.

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

Најбољи стрелци 

Серија А
Сезона 2005/06. у италијанском фудбалу